Bonner může být:
 Bonner County, okres v americkém státě Idaho
 Bonner Durchmusterung, astronomický katalog
 Bonner Mosquera (* 1970), kolumbijský fotbalista
 Bonner SC, německý fotbalový klub
 Jelena Bonnerová (1923–2011), ruská disidentka
 Junior Bonner, film Sama Peckinpaha z roku 1972
 Matt Bonner (* 1980), americký basketbalista
 Packie Bonner (* 1960), irský fotbalový brankář
 Priscilla Bonnerová (1899–1996), americká herečka